Rhomberg steht für:
 Rhomberg (Dornbirn), Rotte oberhalb von Dornbirn, Vorarlberg
 Rhomberg Gruppe, österreichisches Bauunternehmen

Rhomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rhomberg (1851–1921), österreichischer Politiker
 Albert Rhomberg (1819–1884), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Armin Rhomberg (1901–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 August Rhomberg (1838–1912),  österreichischer Buchhalter, Prokurist und Politiker
 Edmund Rhomberg (1875–1944), deutscher Diplomat
 Franz Martin Rhomberg (1811–1864), Gründer der Fa. F. M. Rhomberg in Dornbirn
 Günter Rhomberg (* 1938), österreichischer Manager und Kulturfunktionär
 Hanno Rhomberg (1819–1864), deutscher Maler
 Hans-Peter Rhomberg (1940–2020), österreichischer Mediziner
 Hermann Rhomberg (1900–1970), österreichischer Unternehmer und NSDAP-Funktionär
 Herwig Rhomberg (1928–2021), österreichischer Unternehmer
 Johannes Rhomberg (* 1980), österreichischer Schauspieler
 Joseph Anton Rhomberg (1786–1853), österreichisch-deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Julia Rhomberg (* 1968), österreichische Schriftstellerin
 
 Lore Rhomberg (1923–2016), österreichische Künstlerin
 Lorenz Rhomberg (1896–1976), österreichischer Unternehmer und Funktionär der NSDAP
 Patricia Rhomberg (* 1953), österreichische Pornodarstellerin
 Rudolf Rhomberg (1920–1968), österreichischer Schauspieler
 Thomas Rhomberg (1572/74–1647), österreichischer Landammann und Hauptmann
 Walter Rhomberg (1911–1992), österreichischer Unternehmer, Gründer der Rhomberg Gruppe
 Wilhelm Rhomberg (1825–1887), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Romberg